Die Bank Alfalah Pakistan Open 2005 fanden vom 22. bis 29. Juli 2005 in Karatschi, Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Es war mit 85.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war James Willstrop, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Das Endspiel gewann Thierry Lincou gegen David Palmer mit 11:9, 8:11, 11:1, 4:11 und 11:7. Lincou gewann damit seinen 14. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Aamir Atlas Khan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Karatschi